Whitesville désigne :

 Whitesville, une ville située dans l’Indiana ;
 Whitesville, une ville située dans le Kentucky ;
 Whitesville, une ville située dans l’État de New York ;
 Whitesville, une ville située en Virginie-Occidentale.